Il doppio del Family Circle Cup 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Mercedes Paz e Eva Pfaff erano le detentrici del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, la Paz con Mary Lou Daniels e la Pfaff con Zina Garrison.

La Daniels e la Paz hanno perso nel 2º turno contro Bettina Fulco e Emilse Rapponi-Longo.

La Garrison e la Pfaff hanno perso in semifinale contro Lori McNeil e Martina Navrátilová.

La McNeil e la Navrátilová hanno battuto in finale 6–2, 2–6, 6–3 Claudia Kohde Kilsch e Gabriela Sabatini.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Claudia Kohde Kilsch /  Gabriela Sabatini (finale)
 Lori McNeil /  Martina Navrátilová (campionesse)
 Zina Garrison /  Eva Pfaff (semifinali)
 Mary Lou Daniels /  Mercedes Paz (secondo turno)

 Katrina Adams /  Penny Barg (primo turno) 
 Candy Reynolds /  Paula Smith (secondo turno) 
 Katerina Maleeva /  Manuela Maleeva (primo turno) 
 Cammy MacGregor /  Cynthia MacGregor (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Family Circle Cup 1988